Itatí (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Itatí (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes

Itati (gemeente), een gemeente in de Microregio Osório van de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul